Bijnaam van de Amerikaanse staat Alaska
The Last Frontier (1926), een film van George B. Seitz
The Last Frontier (1955), een film van Anthony Mann
The Last Frontier (1986), een televisiefilm van Simon Wincer